Оправда́ние — обычно означает признание чего-либо допустимым, извинительным, целесообразным, а также признание кого-либо правым, невиновным. Кроме того, может означать обоснование такого признания, доводы в его пользу.

Оправдание в уголовном праве — признание судом подсудимого невиновным, вынесение оправдательного приговора.

Оправдание в психологии — попытка дезавуирования своих действий в глазах окружающих. См. также Рационализация.

Оправдание Гоголя — российский документальный фильм, посвящённый Николаю Гоголю.

В христианском богословии 
Оправданием в христианском богословии может называться трансформация человека из состояния греховности в состояние праведности (и, тем самым, достижение спасения), а также действия самого человека или Бога, направленные на эту трансформацию. Имеется несколько различных концепций оправдания, например, «оправдание верой», «оправдание делами», «оправдание творчеством». См. также Совместная декларация о доктрине оправдания.

Оправдание Бога — один из переводов на русский язык термина Теодицея, введенного Лейбницем.

Оправдание добра — произведение Владимира Соловьёва.

См. также

Примечания